Kessow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Kessow (* 1977), bulgarischer Badmintonspieler
 Karin Kessow (* 1954), deutsche Eisschnellläuferin und -trainerin